Буше може да се односи на:

 Буше (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Буше (Дром), насељено место у Француској, у департману Дром
 Буше Сен Никола, насељено место у Француској, у департману Горња Лоара